Il doppio del torneo di tennis Los Angeles Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Javier Frana e Jim Pugh che hanno battuto in finale Glenn Michibata e Brad Pearce 7-5, 2-6, 6-4.

Teste di serie

 Scott Davis /  David Pate (primo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)

 Gary Muller /  Danie Visser (primo turno)
 Javier Frana /  Jim Pugh (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Los Angeles Open 1991
ATP Tour 1991